Žebříček IIHF mužů pro rok 2011.

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2011

Lední hokej v roce 2011